MAI eller Mai kan syfta på

 MAI – en friidrottsförening i Malmö, se Malmö Allmänna Idrottsförening
 MAI – ett skivbolag i Oslo, se MAI (skivbolag)
 Mai (namn) –  ett efternamn som finns på flera språk samt ett kvinnligt förnamn
 MAI-avtalet – ett försök inom OECD (1995–1998) att skapa globala regler för skydd för internationella investeringar; förhandlingarna lades ner efter omfattande protester, se Multilateral Agreement on Investment